Під цією назвою можуть матися на увазі кілька різних бухт Севастополя:
Піщана бухта  - одна з назв бухти Абрамова.
Піщаною бухтою іноді називають Пісочну бухту.
Піщаною бухтою раніше називалась бухта Омега. Зараз ця назва не використовується.

Багатозначні топоніми